Чечётка:
 Чечётка — певчая птица семейства вьюрковых отряда воробьинообразных.
 Чечётка — танец, для которого характерна ритмическая ударная работа ног.
 «Чечётка» — галера Балтийского флота Российской империи, участник Семилетней войны 1756—1763 годов.